Charles Scerri (nato nel 1950) – calciatore maltese
 Charles Scerri (nato nel 1964) – calciatore maltese